César Rodríguez González puede referirse a:

 César Rodríguez González (1894-1962), político socialista y comunista español;
 César Rodríguez González (1882-1966), empresario español, primer presidente de El Corte Inglés;